Mogollón – comune (corregimiento) della Repubblica di Panama
 Mogollon – antica popolazione americana diffusa dal 300 a.C. al 1300 d.C.